БИУС:

 БИУС — боевая информационно-управляющая система, комплекс электронно-вычислительной аппаратуры и др. технических средств на боевом корабле, БТР, танке.
 БИУС — блок интегрирования угловых скоростей на космических кораблях «Союз МС»